Sušac bezeichnet:

 Sušac (Insel), eine Insel in Kroatien

Sušac oder Susac ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Sušac (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 John O. Susac (1940–2012), US-amerikanischer Neurologe und Neuroophthalmologe

Siehe auch:
 Susac-Syndrom, eine Gefäßerkrankung